Bordères bezeichnet:

 Bordères, eine Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Bordères-et-Lamensans, eine Gemeinde im französischen Département Landes
 Bordères-Louron, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Bordères-sur-l’Échez, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Bordères-Louron, einen Kanton im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Bordères-sur-l’Échez, einen Kanton im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Lac de Bordères, einen See in den Pyrenäen